Montagnieu ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Montagnieu (Ain) im Département Ain
 Montagnieu (Isère) im Département Isère